Бра́тство (мн. ч. бра́тства;  — «братство; близкое родство; родственная тесная связь»):
 топоним (например, );
 дружеская связь, близость; содружество, единение, основанное на общности целей, взглядов, принципов;
 религиозное сообщество ( — «братство, братские отношения»), религиозная община, монашеский орден.
 третий элемент лозунга Великой французской революции.

Топоним 
 Братство — посёлок в Ровковичском сельсовете Чечерском районе Гомельской области Беларуси.
 Братство — хутор в Красненском районе Белгородской области.
 Братство — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.

Сообщество и организации 

 Братства — форма добровольного объединения православных мирян при храмах.
 «Братство» — гватемальская ультраправая военная организация (конец 1970-х годов).
 «Братство» — украинская политическая партия, созданная Дмитрием Корчинским.

Фильмы 
 «Братство» — художественный фильм 1968 года, реж. Мартин Ритт.
 «Братство» — художественный фильм 2005 года, реж. Станислав Клименко.
 «Братство» — художественный фильм 2009 года, реж. Николо Донато.
 «Братство» — художественный фильм 2018 года, реж. Мерьям Жубер.
 «Братство» — художественный фильм 2019 года, реж. Павел Лунгин.

См. также 
 «Братание» (другое название — «Братство») — бронзовая скульптура чешского художника Карела Покорны
 Брат

Примечания